Рука — верхняя конечность тела человека и некоторых животных.

Также может значить:

Фамилия
 Рука, Инта (род. 1958) — латвийский фотограф.
 , японская фотомодель, актриса.

Карты
 Рука — карточный термин, обозначающий карты, не выложенные на игральный стол.
 Рука — комбинация карт в покере.

Топонимы
 Ру́ка — гора и горнолыжный центр в Куусамо (Финляндия).
 Рука — село, в Кайтагском районе Дагестана.

Скульптуры
 Рука Пунта-дель-Эсте — в Уругвае.
 Рука пустыни — в Чили.

Прочее
 Рука — вымышленная организация во вселенной Marvel Comics.
 «Рука» — психологический триллер режиссёра Оливера Стоуна (1981 год).
 Рук’а — стиль арабского письма.

См. также 
 Механическая рука (Манипулятор)
 Мёртвая рука (Система «Периметр»)
 Пурпурная рука (Символ ЛГБТ)
 Рукав